Reitzenhain und Reizenhain ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Reitzenhain (Taunus), Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz 
 Reitzenhain (Marienberg), Stadtteil von Marienberg im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Reitzenhain (Taura), Ortsteil der Gemeinde Taura im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

 Reizenhain oder Böhmisch Reizenhain, tschechisch Pohraniční, Dorfwüstung im böhmischen Erzgebirge der Gemeinde Hora Svatého Šebestiána, deutsch Sankt Sebastiansberg, Komotauer Bezirk, Aussiger Region